Le lycée Arago à Paris. 
 Le lycée François-Arago à Perpignan.